

Geografia

Austria 
 Sankt Bernhard – frazione di Sankt Bernhard-Frauenhofen, comune nel distretto di Horn (Bassa Austria)
 Sankt Bernhard-Frauenhofen – comune nel distretto di Horn (Bassa Austria)

Germania 
 Sankt Bernhard – comune nel circondario di Hildburghausen (Turingia)

Pagine correlate 
 Saint-Bernard – pagina di disambiguazione
 San Bernardino – pagina di disambiguazione
 San Bernardo – pagina di disambiguazione